Schlitz genannt von Görtz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Johann Wilhelm von Schlitz genannt von Görtz (1752–1826), deutscher Standesherr und Diplomat
 Emil von Schlitz genannt von Görtz (1851–1914), deutscher Standesherr, Bildhauer und Kulturpolitiker

 Wilhelm von Schlitz genannt von Görtz (1793–1839), hessischer Standesherr und Abgeordneter 
 Wilhelm von Schlitz genannt von Görtz (1882–1935), hessischer Standesherr und Abgeordneter

Siehe auch:
 Schlitz (Adelsgeschlecht) (Reichsgrafen/Grafen von Schlitz genannt von Görtz)